Bruzus ist

 eine antike Stadt in Phrygien, das heutige Karasandıklı in der Türkei
 Titularbistum Bruzus, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche